Slovo Olympia má více významů:

 v geografii
 Olympie (Olympia) – řecké město v Západním Řecku
 Olympia (Washington) – hlavní město státu Washington
 Olympia Brno – obchodní centrum na hranici měst Modřic a Brna
 Olympia (Teplice) – obchodní centrum v Teplicích
 Olympia (Helsingborg) – fotbalový stadion v Helsingborgu
 Detroit Olympia – víceúčelový stadion v Detroitu

 ve sportu
 Mr. Olympia – soutěž profesionálních kulturistů
 Ms. Olympia – soutěž profesionálních kulturistek
 Figure Olympia – soutěž kulturistek
 Fitness Olympia – soutěž kulturistek
 TJ Olympia Blansko – baseballový a softballový sportovní klub
 HC Olympia Hradec Králové – hokejbalový sportovní klub
 FC Olympia Hradec Králové – český fotbalový klub
 FK Olympia Praha – český fotbalový klub
 Olympia FC – irský fotbalový klub
 Olympia FC Warriors – australský fotbalový klub
 Olympia Club de Bruxelles – belgický fotbalový klub
 Olympiakos Pireus – řecký fotbalový klub
 FK Olimpija Volgograd – ruský fotbalový klub
 TSR Olympia Wilhelmshaven – německý sportovní klub
 GS Olympia Larissa BC – řecký basketbalový klub
 Olimpik Baku FK nebo Olimpik-Şüvəlan Baku PFK – bývalé názvy ázerbájdžánského fotbalového klubu AZAL PFK
 FC Olympia Darmstadt – bývalý název německého fotbalového klubu SV Darmstadt 98

 v kultuře
 Nakladatelství Olympia – české nakladatelství
 Olympia (Paříž) – koncertní sál v Paříži
 Olympia (album, Bryan Ferry) – album Bryana Ferryho z roku 2010
 Olympia (album, Austra) – album skupiny Austra z roku 2013
 Olympia (Manet) – obraz Édouarda Maneta z roku 1863

 v názvech budov
 Olympia Brno – 2. největší obchodní centrum v ČR
 Olympia Mladá Boleslav – obchodní centrum v Mladé Boleslavi
 Olympia Karlovy Vary – hotel na Divadelním náměstí v Karlových Varech